Toponímia:
 Conangle (Matamala), antic llogaret que va ser negat per les aigües de l'embassament de Matamala, al Capcir
 Cingles de Conangle, muntanyes (1647 m.) de la serra d'Ensija, al Berguedà
 Planell o Pla de Conangle, accident geogràfic a la Rabassa (parròquia de Sant Julià de Lòria, Andorra)
 Riera de Conangle, curs fluvial de la comarca del Bages
 Edificis: Santa Magdalena de Conangle, ermita al municipi de les Masies de Roda, a Osona